Malbaie steht für:
 La Malbaie, Stadt in der Provinz Québec, Kanada
 Rivière Malbaie, Nebenfluss des Sankt-Lorenz-Stroms in Kanada